Bloomfield ist der Familienname folgender Personen:
 Akeem Bloomfield (* 1997), jamaikanischer Sprinter
 Colin Bloomfield († 2015), britischer Hörfunkmoderator
 Doodie Bloomfield (1918–1950), kanadischer Basketballspieler
 Fannie Bloomfield Zeisler (1863–1927), österreichisch-US-amerikanische Pianistin
 Geoff Bloomfield (* 1956), australischer Springreiter
 George Bloomfield (1930–2011), kanadischer Regisseur
 John Bloomfield (* 1950), australischer Maler
 Joseph Bloomfield (1753–1823), US-amerikanischer Politiker (New Jersey)
 Leonard Bloomfield (1887–1949), US-amerikanischer Sprachwissenschaftler
 Maurice Bloomfield (1855–1928), US-amerikanischer Philologe, Sanskrit-Gelehrter
 Michael Bloomfield (1943–1981), US-amerikanischer Blues-Gitarrist
 Michael J. Bloomfield (* 1959), US-amerikanischer Astronaut
 Morton W. Bloomfield (Morton Wilfred Bloomfield, 1913–1987), US-amerikanischer Mediävist
 Richard Bloomfield (* 1983), britischer Tennisspieler
 Robert Bloomfield (1766–1823), englischer Dichter
 Sally Bloomfield (* 1956), britische Ruderin
 Theodore Bloomfield (1923–1998), US-amerikanischer Dirigent und Komponist

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Bloomfield (Arkansas)
 Bloomfield (Connecticut)
 Bloomfield (Illinois)
 Bloomfield (Edgar County, Illinois)
 Bloomfield (Scott County, Illinois)
 Bloomfield (Indiana)
 Bloomfield (Iowa)
 Bloomfield (Kalifornien)
 Bloomfield (Kentucky)
 Bloomfield (Maryland)
 Bloomfield (Mississippi)
 Bloomfield (Missouri)
 Bloomfield (Montana)
 Bloomfield (Nebraska)
 Bloomfield (New Jersey)
 Bloomfield (New Mexico)
 Bloomfield (New York)
 Bloomfield (Ohio)
 Bloomfield (Pennsylvania)
 Bloomfield (South Dakota)
 Bloomfield (Texas)
 Bloomfield (Vermont)
 Bloomfield (Virginia)
 Bloomfield (Wisconsin), im Walworth County
 Bloomfield (Town, Walworth County), Town(ship) in Wisconsin
 Bloomfield (Town, Waushara County), Town(ship) in Wisconsin
 Bloomfield Hills (Michigan)
 Bloomfield Park (New York)

in Australien:
 Bloomfield (New South Wales) in Australien
 Bloomfield (Queensland) in Australien

in Kanada:
 Bloomfield (Ontario)

Sonstiges:
 Bloomfield (Film), Spielfilm von 1969
 der Codename für eine Vierkern-Prozessorvariante der Intel-Nehalem-Mikroarchitektur

im NRHP gelistete Objekte:
 Bloomfield (St. Georges), in St. Georges, Delaware, ID-Nr. 82002354
 Bloomfield Academy, in Skowhegan, Maine, ID-Nr. 82000778
 Bloomfield Academy Site, in Achille, Oklahoma, ID-Nr. 72001055
 Bloomfield Green Historic District, in Bloomfield, New Jersey, ID-Nr. 78001757
 Bloomfield Historic District, in Bloomfield, Kentucky, ID-Nr. 91000234
 Bloomfield Public Library, in Bloomfield, Iowa, ID-Nr. 83004712
 Bloomfield Site, in Whitewater, Connecticut, ID-Nr. 83001324
 Bloomfield Square, in Bloomfield, Iowa, ID-Nr. 76000756
 Bloomfield Station, in Bloomfield, New Jersey, ID-Nr. 84002631
 Bloomfield Street Historic District, in Athens, Georgia, ID-Nr. 85000850
 Bloomfield-Nulhegan River Route 102 Bridge, in Bloomfield, Vermont, ID-Nr. 91001605

Siehe auch:
 Baron Bloomfield
 Bloomfield Township
 Blomfield
 Blumfeld
 North Bloomfield
 Mount Bloomfield